Ахмед Алиев:
 Алиев, Ахмед Гаджи Мешади оглы (? — ?) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Алиев, Ахмед Ибрагимович (род. 1980) — казахстанский тренер по армрестлингу.